16-й чемпионат Франции прошёл в Ницце с 2 по 10 сентября 1938 года.

Первыми финишировали два участника, по дополнительным показателям титул чемпиона Франции был присуждён Аристиду Громеру.

Таблица

Ссылки 
 Nice 1938 — 16ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1938 год в шахматах